Carsten Peter Thiede – storico e papirologo tedesco
 Dietrich Thiede – politico tedesco
 Jörn Thiede – geologo e paleontologo tedesco
 Marco Thiede – calciatore tedesco, difensore
 Peter Thiede – vogatore tedesco